Reker peut faire référence à :
la Reker, une ancienne rivière néerlandaise, en Hollande-Septentrionale ;
 Henriette Reker (née en 1956), avocate et femme politique allemande.

Voir aussi
 ;
Reeker.